

Sigle 
 Partija Balgarski Socialdemokrati – Partito dei Socialdemocratici Bulgari, partito politico bulgaro
 Pfadibewegung Schweiz – Movimento Scout Svizzero
 Politische Bereitschaften – squadroni politici di riserva delle Schutzstaffel
 Public Broadcasting Service – network televisivo statunitense
 Public Broadcasting Services – emittente televisiva maltese
 PBS – Product Breakdown Structure
PBS – Peritonite Batterica Spontanea

Chimica 
 PbS – formula chimica della galena
 PBS – Phosphate buffered saline (tampone fosfato salino)

Codici 
 PBS – codice vettore ICAO di Palm Beach Seaplanes
 pbs – codice ISO 639-3 della lingua pame centrale